Ehestreik – film del 1930 diretto da Carl Boese
Ehestreik – film del 1935 diretto da Georg Jacoby
Ehestreik – film del 1953 diretto da Joe Stöckel
Ehestreik – film tv del 1963 diretto da Karl Stanzl